Чемпіонат Польщі з футболу 1955  — проводився у 1955 році. У змаганні брали участь дванадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Легія» (Варшава).

Підсумкова таблиця 

І = матчі; О = набрані очки; В = перемоги; Н = нічиї; П = поразки; МЗ = забиті м'ячі; МП = пропущені м'ячі

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1955
Польща
1955 у Польщі